All Is Fair – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Georges Méliès
All Is Fair – cortometraggio del 1922 diretto da Eddie Lyons
All Is Fair – cortometraggio del 2015 diretto da Mark Schaefer